Валад — фамилия.

Известные носители 
 Баха ад-Дин Валад (1148—1231) — суфий, отец Джалаладдина Руми.
 Султан Валад (1226—1312) — внук первого, основатель суфийского тариката Мевлеви.
 Валад, Эмелин (род. 1984) — французская модель и актриса.